CSH (CsH, csh) может значить:
 CsH — гидрид цезия, неорганическое соединение.
 C shell (csh) — командная оболочка UNIX.
 CSH — Corporation for Supportive Housing, некоммерческая организация по предупреждению и искоренению бездомности в США.